Florarctus är ett släkte av trögkrypare. Florarctus ingår i familjen Halechiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Florarctus